El término Nueva Jerusalén (o su equivalente en inglés New Jerusalem) puede referirse:

 a Nueva Jerusalén, una ciudad literal o figurada que es una reconstrucción física, restauración espiritual, considerado un tema importante en el judaísmo, en la cristiandad y en la fe baha'i;

Localidades 
  a Neu-Jerusalem, un complejo residencial cercano a Berlín;
  a New Jerusalem (California), una localidad en el condado de San Joaquín, en California;
  a New Jerusalem, una localidad en el condado de Berks, en Pennsylvania;
  a Nueva Jerusalén, una población en el municipio de Turicato, en el estado de Michoacán;
  a Žemaičių Kalvarija, una localidad en Lituania, en la región de Samogitia, en el distrito de Plungė;
  a Новоиерусалимский монастырь, un monasterio situado en el Óblast de Moscú.